Ла Куестита има више значења:

 Ла Куестита (Чавинда), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Куестита (Пенхамиљо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику